Schorn är ett tyskt efternamn, som burits av bland andra:

 Adelheid von Schorn (1841–1916), tysk författare
 Carl Schorn (1818–1900), tysk jurist och politiker
 Henriette von Schorn (1807–1869), tysk författare
 
 Ludwig von Schorn (1793–1842), tysk konsthistoriker
 Theobald Schorn (1866–1913), tysk konstnär
 Wilhelm Eduard Schorn (1806–1857), tysk konsthistoriker

Tyska efternamn